Indywidualne Mistrzostwa Danii na Żużlu 1978 – cykl turniejów żużlowych, mających na celu wyłonienie najlepszych żużlowców w Danii w sezonie 1978. Tytuł zdobył Hans Nielsen.

Finał 
 Fjelsted - 20 sierpnia 1978

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Danii na żużlu

1978
1978 w sporcie żużlowym
1978 w Danii